Isaac Boakye – calciatore ghanese
 Richmond Boakye – calciatore ghanese